Себолья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 37 км². Население — 3834 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Антигва.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо